

Patronyme 

 Leicester Fainga'anuku, joueur néo-zélandais de rugby à XV ;
 , joueur tongien de rugby à XV ;
 , joueur néo-zélandais de rugby à XV.